

Toponyme 

 Restrepo, dans le département colombien de Meta ;
 Restrepo, dans le département colombien de Valle del Cauca.

Titre 

 Restrepo est également un film documentaire de 2010 sur la guerre d’Afghanistan.

Patronyme 

 Carlos Lleras Restrepo (1908-1994), avocat et homme politique colombien
  (1923-2002), narcotrafiquant du Cartel de Medellin
 F. Restrepo est un joueur colombien de tennis (1/8 à Paris en 1925)
 Gustavo Restrepo (né en 1982), athlète colombien
 Jhonatan Restrepo (né en 1994), cycliste colombien
 Oscar Restrepo (né en 1974), footballeur colombien
 Ximena Restrepo (née en 1969), athlète colombienne
Yesenia Restrepo (née en 1997), athlète colombienne
Patronyme hispanique